B-klass kan avse:

 B-klass (korvett) – en fartygsklass bestående av korvetter i turkiska flottan
 B-klass (jagare) – en fartygsklass bestående av jagare sjösatta 1930 för brittiska Royal Navy
 B-klass (jagare, 1913) – en fartygsklass bestående av brittiska torpedbåtsjagare
 B-klass (spårvagn i Melbourne) – en klass av boggispårvagnar som används i Melbourne, byggda av Commonwealth Engineering
 B-klass (vehicle size class) – en europeisk bilklassifikation
 Mercedes-Benz B-klass – en bilmodell
 NZR B-klass (1874) – ånglok som användes av New Zealand Railways Department
 NZR B-klass (1899) – ånglok som användes av New Zealand Railways Department
 B-klassen i Irland – flera diesellokstyper

Se även
 B-klass (ubåtsklass) – flera olika ubåtsklasser
 Klass B